Иян (益阳) — городской округ в провинции Хунань (КНР)
 Иян (Лоян) (宜阳) — уезд городского округа Лоян провинции Хэнань (КНР)
 Также до 1959 года название Иян (伊阳) носил находящийся рядом с ним уезд Жуян
 Иян (Шанжао) (弋阳) — уезд городского округа Шанжао провинции Цзянси (КНР)